«Some Girls» — 14-й британський і 16-й американський альбом гурту «The Rolling Stones».

Списки коомпозицій 

Альбоми The Rolling Stones
Альбоми, які ввійшли у список 500 найкращих альбомів за версією журналу Rolling Stone
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Золоті музичні альбоми
Платинові музичні альбоми
Музичні альбоми 1978
Рок-альбоми